Верстег () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Верстег, Кес (род. 1947) — нидерландский лингвист и арабист, автор множества научных трудов по арабскому языку.
 Верстег, Пьер (1888—1942) — нидерландский офицер, призёр Олимпийских игр.